Csehország
 Doubravice, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Doubravice, település a Dél-csehországi kerület České Budějovice-i járásában
 Doubravice, település a Hradec Králové-i kerület Trutnovi járásában
 Doubravice nad Svitavou, település a Dél-morvaországi kerület Blanskói járásában